Cortex (latin: "bark", "skorpe", "skal" eller "bælg") kan henføre til:
 Hjernebarken - er det yderste lag af storhjernen og lillehjernen hos højerestående dyr.
 Cortex (processorarkitektur)